Dário Pouseiro é um jovem actor português, que nasceu a 11 de Maio de 1991.

Participou em diferentes peças de teatro, tendo também entrado em diversas séries televisivas, das quais se destacam Zero em Comportamento e Malucos do Riso, tendo também feito parte do elenco fixo da série Morangos com Açúcar - Série V, com a personagem Edgar.

Atores de Portugal